Le piedmont ou piémont, est en géographie une vaste plaine parfois parsemée de collines et située au pied d'un massif montagneux. 

De nombreux lieux géographiques comportent cette désignation toponymique dont notamment le Piémont italien.

Toponymie

Canada 
 Piedmont, municipalité des Pays-d'en-Haut au Québec

États-Unis 
 Piedmont : région de la côte Est des États-Unis
 
 Piedmont : ville fantôme en Arizona
 Piedmont (Alabama)
 Piedmont (Californie)
 Piedmont (Missouri)
 Piedmont (Oklahoma)
 Piedmont (Caroline du sud)
 Piedmont (Dakota du Sud)
 Piedmont (région de Virginie)
 Piedmont (Washington)
 Piedmont (Virginie-Occidentale)
 Piedmont (Wyoming) : ville fantôme du Wyoming

 Parc Piedmont, un parc d'Atlanta.
 , une conurbation de Caroline du Nord.

France 
 Piedmont pyrénéen
 Piedmont, ancienne commune française de Meurthe-et-Moselle, aujourd'hui intégrée à Mont-Saint-Martin

Personnalités 
 , écrivain.

Divers 
 Piedmont Airlines, une compagnie aérienne.
 Piedmont Airlines, une ancienne compagnie aérienne.
 Piedmont blues, genre de musique blues.
 , un ancien modèle de voiture.
 , une ligne de train entre Raleigh et Charlotte

Homonymie de toponyme